Ардон може да се односи на:

 Ардон (Јура), насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Јура која припада префектури Лон ле Соније
 Ардон (Лоаре), насеље и општина у централној Француској у региону Центар (регион), у департману Лоаре која припада префектури Орлеан
 Ардон (Русија), град у Северна Осетија-Аланија
 Ардон (река),